Bajo en nombre de Enrique de Austria, se conoce a distintos miembros de la casa de Babenberg y su sucesora la casa de Habsburgo:

 Enrique I, margrave de Austria (c.965-1018)
 Enrique II de Austria (1107 – 13 de enero de 1177), conde palatino del Rin (1140-1141), margrave de Austria (1141-1156) y también duque de Baviera (1141-1156), como Enrique XI.
 el duque Enrique de Austria (1299-1327), el Amistoso.
 el archiduque Enrique (Antonio) de Austria (1828-1891), militar.
 el archiduque Enrique Fernando de Austria-Toscana, pintor y fotógrafo.